Байрак — украинская и тюркская фамилия. Известные носители:
 Байрак, Виктор Григорьевич (род. 1957) — певец, бард и журналист.
 Байрак, Виталий Васильевич (1907—1946) — блаженный Украинской грекокатолической церкви, священник, монах, мученик.
 Байрак, Константин Алексеевич (1913—1993) — советский нефтяник и учёный.
 Байрак, Митхат (1929—2014) — турецкий борец, чемпион Олимпийских игр.
 Байрак, Михаил Иванович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Байрак, Николай Владимирович (род. 1963) — украинский политик.
 Байрак, Оксана Ивановна (род. 1964) — украинский режиссёр, сценарист, актриса и телеведущая, продюсер.
 См. также 
 Байрак (значения)